Hagiografies:
 Sant Feliu de Girona (diaca), sant llegendari de Girona, diaca i company de Sant Narcís
 Sant Feliu de Girona (màrtir), sant màrtir a Girona, d'origen africà, antic patró de la ciutat, mort el 303
 Sant Feliu de la Penya, eremita a San Juan de la Peña
 Sant Feliu de Nola (prevere), sacerdot a Nola (Itàlia)
 Sant Feliu de Nola (bisbe), bisbe llegendari de Nola, patró de la ciutat
 Sant Feliu de Sevilla, màrtir
 Entitats de població
 Sant Feliu d'Amunt, municipi del Rosselló
 Sant Feliu d'Avall, municipi del Rosselló
 Sant Feliu de Boada, llogarró de Palau-sator
 Sant Feliu de Buixalleu, municipi de la Selva
 Sant Feliu de Codines, municipi del Vallès Oriental
 Sant Feliu de Guíxols, municipi del Baix Empordà
 Sant Feliu de Llobregat, capital de la comarca del Baix Llobregat
 Sant Feliu de Lluelles, llogarret de Montmajor
 Sant Feliu de Pallerols, municipi de la Garrotxa
 Sant Feliu Sasserra, municipi del Bages
 Sant Feliuet de Terrassola, llogarret de Santa Maria d'Oló
 Sant Feliu del Racó, llogarró de Castellar del Vallès
 Edificis:
 Borda de Sant Feliu borda d'Espluga de Serra (Tremp, Pallars Jussà)
 Estació de Sant Feliu - Consell Comarcal capçalera de la línia T3 de la xarxa del Trambaix (Sant Just Desvern, Barcelonès)
 Estació de Sant Feliu d'Avall, estació de ferrocarril de la línia Perpinyà - La Tor de Querol, al Rosselló 
 Estació de Sant Feliu de Llobregat estació de ferrocarril a la població de Sant Feliu de Llobregat
 Esglésies: Església de Sant Feliu, diversos indrets
 Entitats:
 Club Bàsquet Sant Feliu, club de bàsquet català
 Club Hoquei Sant Feliu, club d'hoquei sobre patins de Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental)
 Bisbat de Sant Feliu de Llobregat diòcesi catalana creada el 2004
 Miscel·lània:
 Sant Feliu (Suterranya) indret del terme municipal de Tremp (Pallars Jussà)
 Puig de Sant Feliu muntanya d'Albanyà (Alt Empordà)
 Serra de Sant Feliu (Viver i Serrateix), serra de Viver i Serrateix (Berguedà)
 Serra de Sant Feliu (Castellar del Vallès), serra de Castellar del Vallès (Vallès Occidental)
 Serrat de Sant Feliu, serra entre els municipis de Soriguera i de Sort (Pallars Sobirà)